Plaats in Indonesië
 Suka Jaya (Kuala Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh, Sumatra
 Suka Jaya (Lawe Sigala-Gala), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh, Sumatra
 Suka Jaya (Simeulue Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh, Sumatra
 Suka Jaya (Nasal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu, Sumatra
 Suka Jaya (Muko-Muko Bathin VII), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi, Sumatra
 Suka Jaya (Sumber Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung, Sumatra
 Suka Jaya (Besitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Jaya (Pulau Burung), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau, Sumatra
 Suka Jaya (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Jaya (Gelumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Jaya (Lempuing Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukajaya, doorverwijspagina